Sleepwalking steht für:

 Sleepwalking (Film), US-amerikanisch-kanadischer Spielfilm aus dem Jahr 2008
 Sleepwalking (Lied), Song der britischen Band Bring Me the Horizon
 Sleepwalking (Album), Studioalbum (2009) der US-amerikanischen Band Memphis May Fire

Siehe auch:
 Sleepwalk
 Sleepwalker